Ledizione 1995-1996 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del  che ha conquistato il suo quinto titolo, il secondo consecutivo. Il campionato è iniziato l'11 agosto 1995 e si è concluso il 18 maggio 1996; è stato inoltre il primo in cui si sono assegnati i tre punti per la vittoria.

Capocannoniere del torneo è testato Fredi Bobic dello  con 17 reti.

Stagione 
In questa stagione, come nella precedente, si assiste ad un duello al vertice solo tra due squadre: una è il  di Ottmar Hitzfeld campione in carica, mentre l'altra è questa volta il . Se inizialmente sono i bavaresi a portarsi in prima posizione presto i ruoli si invertono: i giallo-neri si portano al primo posto dalla dodicesima giornata fino al termine del campionato, che chiudono con sei punti in più dei rivali. In coda due squadre retrocedono per la prima volta in Zweite Bundesliga: si tratta del Kaiserslautern, che conquista però la Coppa di Germania, e dell'.

Nelle competizioni europee il Bayern è protagonista: a fine aprile Otto Rehhagel lascia il posto in panchina a Franz Beckenbauer, che guida la squadra alla vittoria nella finale della Coppa UEFA: il trofeo, l'ultimo mancante delle tre principali competizioni UEFA per club, viene vinto sconfiggendo nel doppio confronto il Bordeaux. Inoltre Jürgen Klinsmann è il capocannoniere della manifestazione.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla UEFA Champions League 1996-1997
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1996-1997
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1996-1997
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1996-1997

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Borussia Dortmund, Bayern Monaco (19)
 Maggior numero di pareggi: Kaiserslautern (18)
 Maggior numero di sconfitte: Uerdingen (18)
 Minor numero di vittorie: Uerdingen (5)
 Minor numero di pareggi: Bayern Monaco (5)
 Minor numero di sconfitte: Borussia Dortmund (4)
 Miglior attacco: Borussia Dortmund (76 gol fatti)
 Peggior attacco: Friburgo (30 gol fatti)
 Miglior difesa: Colonia (35 gol subiti)
 Peggior difesa: Eintracht Francoforte (68 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Borussia Dortmund (+38)
 Peggior differenza reti: Eintracht Francoforte (-25)
 Miglior serie positiva: Borussia Dortmund (16, 4ª-19ª)
 Peggior serie negativa: Uerdingen (8, 14ª-21ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (7, 1ª-7ª)
Partite
 Più gol (9):
Borussia Dortmund-Stoccarda 6-3, 16 settembre 1995
 Maggior scarto di gol (6): Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 34 gol nella 6ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 16 gol nella 25ª giornata, 16 gol nella 27ª giornata, 16 gol nella 30ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 6 in 23ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Hellmut Krug (18)
 Edgar Steinborn (18)
 Lutz-Michael Fröhlich (16)
 Hartmut Strampe (16)
 Georg Dardenne (15)
 Hermann Albrecht (14)
 Bernd Heynemann (14)
 Jürgen Aust (13)
 Alfons Berg (13)
 Markus Merk (13)
 Bernhard Zerr (12)
 Hans-Peter Best (11)
 Frank Fleske (11)
 Günther Habermann (11)
 Jürgen Jansen (11)
 Lutz Wagner (11)

 Winfried Buchhart (10)
 Hans-Jürgen Kasper (10)
 Hans Scheuerer (10)
 Michael Malbranc (9)
 Lutz Pohlmann (9)
 Hans-Jürgen Weber (8)
 Rainer Werthmann (8)
 Uwe Kemmling (5)
 Herbert Fandel (4)
 Torsten Koop (4)
 Heinz-Dieter Casper (3)
 Helmut Fleischer (3)
 Günther Frey (3)
 Burkard Hufgard (3)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995-1996